Schieten steht für:

 Schieten (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schieten (Solingen), eine Ortslage in Solingen-Gräfrath, Nordrhein-Westfalen
 Schieten (Wuppertal), eine Ortslage in Wuppertal-Vohwinkel, Nordrhein-Westfalen
 Pöhlsches Schieten, traditionelle bergische Sportart
Siehe auch:
 Schiiten